Ааронсбург — название городов в США:

  — вымерший город в Огайо.
 Ааронсбург — город в округе Сентр, Пенсильвания.
  — город в округе Вашингтон, Пенсильвания.